Muccioli est un patronyme porté notamment par : 

 Anna Maria Muccioli (née en 1964), femme politique saint-marinaise ;
 Claudio Muccioli (né en 1958), homme politique de Saint-Marin.